Tabit est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 υ Orionis ;
 π Orionis.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles
 Tabite or Not Tabite

Homonymie stellaire